Cash puede hacer referencia a:

Personas
 David Cash, más conocido como Kid Kash, luchador profesional estadounidense;
 Johnny Cash, cantautor estadounidense;
 June Carter Cash, cantante, actriz y comediante estadounidense;
 Pat Cash, tenista australiano;
 Tommy Cash, cantante estadounidense;
 Tommy Cash (rapero), rapero estonio;

Topónimos
 Cash (Arkansas)
 Cash (Georgia)
 Cash (Míchigan)
 Cash (Texas)

Misceláneos
 Cash, antigua moneda de China, antecesora del Yuan;
 Cash and carry, en español cómprate y llévate, sistema de venta mayorista;
 Cash Money Millionaires, grupo de hip hop;
 Cash Money Records, discográfica filial de Universal Motown Records Group;
 Cash Pussies, grupo de Punk rock;
 Tango y Cash, película estadounidense de 1989;
 Virtual Cash, tarjeta virtual de pagos;
 Visa Cash, aplicación de monedero electrónico para tarjetas inteligentes y 
 Dinero en efectivo.

Dinero inyectado, devaluado